A prova de espada individual feminino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 30 de julho no ExCeL.

Yana Shemyakina da Ucrânia ganhou a medalha de ouro, Britta Heidemann da Alemanha ganhou a prata e Sun Yujie da China levou o bronze.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior
Seção 1

Seção 2

Chave inferior
Seção 3

Seção 4

Finais

Espada individual feminino